Tommy Albelin, född 21 maj 1964 i Stockholm, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare och assisterande tränare.

Albelin debuterade i NHL 1987 och hann under sin aktiva karriär (18 NHL-säsonger) representera Quebec Nordiques, New Jersey Devils och Calgary Flames. Innan han försvann till NHL spelade han för Stocksunds IF i Division II och för Djurgårdens IF i Elitserien.

Albelin är en av de svenskar som har vunnit Stanley Cup. Från och med säsongen 2007–08 tog Albelin plats på bänken som assisterande tränare för New Jersey Devils tillsammans med John MacLean. Han hade tidigare varit en så kallad "eye in the sky" när han assisterat New Jerseys huvudtränare Brent Sutter från läktaren.

Han är för närvarande (2021) assisterande tränare för Schweiz herrlandslag i ishockey.

Meriter
 VM-guld – 1987
 Stanley Cup – 1995, 2003
 Svenska Dagbladets guldmedalj som medlem av Sveriges ishockeylandslag – 1987

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Tommyalbelin.com

Födda 1964
Levande personer
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Män
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Quebec Nordiques (1979–1995)
Svenska ishockeyspelare
Världsmästare i ishockey
Spelare i Halifax Citadels
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 1995
Idrottare från Stockholm
Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame
Spelare valda i NHL Entry Draft 1983
Spelare valda av Quebec Nordiques i NHL Entry Draft